Владимир Трефилов:
 Трефилов, Владимир Аркадьевич (1943—2014) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Трефилов, Владимир Яковлевич (1922—1982) — советский инженер и учёный, лауреат Государственной премии СССР.